Наумец:
 Наумец, Алексей Васильевич (род. 1968) — российский военачальник.
 Наумец, Владислав Олегович (род. 1999) — украинский футболист.